August Becker kan syfta på bland andra:

* August Becker (1821–1887), tysk landskapsmålare
 August Becker (1828–1891), tysk författare
 August Becker (1900–1967), tysk SS-Obersturmführer och kemist